Aardrijkskunde
 Valle Agricola, gemeente in de Italiaanse provincie Caserta

Dieren
 Agricola, ondergeslacht van het geslacht Microtus in de onderfamilie van de woelmuizen

Godsdienst
 Agricola van Avignon (633-700), Frans bisschop
 Agricola van Maastricht, ook wel Agricolaus (4e/5e eeuw), tweede bisschop van Maastricht, opvolger van Sint Servaas, heilige (feestdag 5 februari)

Literatuur
 De vita et moribus Iulii Agricolae, biografie van Gnaius Julius Agricola geschreven door Tacitus 

Merknaam
 Agricola, Grieks vrachtwagenmerk

Personen met de achternaam Agricola
 Alexander Agricola (1446-1506), Vlaams componist
 Georgius Agricola (1490-1555), Duits geleerde
 Gnaeus Julius Agricola (40-93), Romeins politicus en militair
 Ignaz Agricola (1661-1729), Duits historicus, filosoof, theoloog en jezuïet
 Johann Friedrich Agricola, Duits dirigent, organist, zanger en componist
 Martin Agricola (1486-1556), Duits componist
 Mikael Agricola (1510-1557), geestelijke, bisschop van Turku (Finland)
 Rudolf Agricola (1443/1444-1485), vroeg-humanistisch geleerde van de noordelijke Lage Landen

Taal
 Het Latijnse woord voor agrariër

Andere
 AGRICOLA, database van artikelen op het gebied van de landbouwwetenschappen bijgehouden door de United States National Agricultural Library
 Agricola, bordspel uitgegeven door 999 Games